Navigacija je znanost i vještina vođenja broda, zrakoplova ili svemirske letjelice.

Navigacija može značiti i:
 Sinonim za pomorski promet
 Navigacija na zemljištu
 Navigacijski sustav
 Navigacija na Web stranicama

Vidi još
 Navigator